Botuído da Suécia — missionário sueco do 
 Botvid Sunesson — bispo sueco do 
 Botvidus Nericius — humanista sueco do 
 Botvid stenmästare — mestre de obras sueco do 

Desambiguações de antropônimos